Колокольцево — название населённых пунктов:

Россия 
 Колокольцево — деревня в Уфимском районе Башкортостана.
 Колокольцево — село в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Колокольцево — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области.